Искра — посёлок в Александровском муниципальном районе Владимирской области России. Входит в состав Краснопламенского сельского поселения.

География 
Расположен в 31 км на северо-запад от города Александрова и в 16 км на юго-запад от центра поселения посёлка Красное Пламя.

История 
Основан в 1864 году как посёлок при фабрике знаменитого Сабанинского фарфора, входил в состав Тирибровской волости Александровского уезда. В 1905 году в населённом пункте Завод Сабаниной числилось 7 дворов.  

С 1929 года посёлок входил в состав Ратьковского сельсовета Александровского района, с 1941 года — в составе Успено-Мухановского сельсовета Струнинского района, с 1965 года — вновь в составе Александровского района, с 1969 года — центр Искровского сельсовета, с 2005 года — в составе Краснопламенского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются филиал Краснопламенской средней общеобразовательной школы № 34, детский сад № 41, врачебная амбулатория, отделение «Почты России». В 2019 году на месте бывшей неработающей школы был открыт новопостроенный храм в честь князя Владимира.

Экономика 
В посёлке расположено производственное предприятие ООО «Завод Искра»

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)